Niou steht für:

 Niou, eine Gemeinde und Departement im westafrikanischen Staat Burkina Faso
 Niou (Einheit), ein Längenmaß

 Niou ist der Familienname folgender Personen:

 Yuh-Line Niou (* 1983), taiwanisch-amerikanische Politikerin